Муратовский — фамилия; имеет женскую форму Муратовская.
 Муратовский, Борис Михайлович (1899—1987) — советский оператор игрового и научно-популярного кино.
 Муратовский, Василий Антонович (в монашестве Вениамин; 1856—1930) — епископ Православной Российской Церкви; архиепископ Рязанский и Зарайский.
 Муратовский, Михаил Семёнович (в монашестве Мартиниан; 1820—1898) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Таврический и симферопольский.

Примечания